Дие́го Флаи́нес (; упоминается в 1047—1058 годах) — леонский дворянин. Согласно испанским историкам Альфонсо Санчесу Кандейре, Маргарите Торрес и Альберто Монтанеру Фрутосу, Диего был отцом знаменитого Родриго Диаса де Вивара, известного как Эль Сид.

Биографический набросок 
Второй сын Флаина Муньоса (? — ок. 999), графа Леона. Происходил из вторичной ветви леонской аристократической линии Флаинес. Диего был описан в хартии 1047 года в монастыре Сан-Педро-де-Карденья как Didaco Flaginiz. Этот документ также подтверждает Нуньо Альварес, кастильский магнат, который считается одним из братьев Родриго Альвареса, вероятного отца жены Диего Флаинеса, чье имя неизвестно.​

Поселился в долине Убьерны, земле на границе между Кастилией и Наваррой, может быть, чтобы искать свою судьбу. Участвовал в войне между королем Наварры Гарсией Санчесом III и королем Леона и Кастилии Фердинандом I, где захватил наваррские места Убьерна, Урбель и Ла-Пьедра, впоследствии включенные в состав Кастильского королевства, и Вивар, согласно «Дениям Родриго». Его сын Родриго Диас, воспитанный при дворе короля Леона и Кастилии Фердинанда I, сменил своего отца в этих владениях.

Эти владения дали Диего статус, равный статусу среднего дворянства, хотя этого было недостаточно для доступа в королевский совет, поскольку, возможно, ему было нанесен ущерб его предполагаемым сотрудничеством со своим племянником Флаином Фернандесом во время восстания против короля Фердинанда I, которое произошло в 1061—1065 годах и стоило ему конфискации его имущества. Это обстоятельство наложило вето на доступ Диего Флаинеса в королевское окружение. Тем не менее, его сын Родриго Диас был принят в те же годы был членом свиты инфанта Санчо, будущего короля Кастилии Санчо II, что ставит под сомнение эту гипотезу. Вероятно, его отстранение в Леоне и королевском окружении было связано с тем, что он был незаконнорожденным сыном Флаина Муньоса.​

Диего Флаинес скончался, по словам историка Рамона Менендеса Пидаля (La España de el Cid, I, стр. 127) около 1058 года, дата, принятая большинством историков.​

Источники 
 Martínez Diez, Gonzalo (2005). El Condado de Castilla (711—1038). La historia frente a la leyenda. Valladolid: Junta de Castilla y León. ISBN 84-95379-94-5.
 Montaner Frutos, Alberto (2011). Cantar del mio Cid. p. 260 y notas 6 y 7. Barcelona: Galaxia Gutenberg; Real Academia Española. ISBN 978-84-8109-908-9.
 Pérez, Mariel (2009). «Estrategias de alianza y reproducción social en la aristocracia medieval leonesa: los Flaínez (siglos X—XI)». Mirabilia: Revista Eletrônica de História Antiga e Medieval (9). ISSN 1676-5818.
 Sánchez Candeira, Alfonso (1999). Rosa Montero Tejada (edición patrocinada por Fundación BBV, Fundación Ramón Areces, Caja Madrid Fundación), ed. Castilla y León en el siglo X, estudio del reinado de Fernando I. Madrid: Real Academia de la Historia. ISBN 978-84-8951241-2.
 Torres Sevilla-Quiñones de León, Margarita Cecilia (2000—2002). «El linaje del Cid». Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval (13): 343—360. ISSN 0212-2480.

История Леона
История Кастилии